Let’s Ride – album Montella Jordana
 Let’s Ride – utwór Kid Rocka
 Let’s Ride – utwór Montella Jordana
 Let’s Ride – singel Game’a
 Let’s Ride – singel Richiego Richa